Цыганок — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цыганок, Александр Николаевич (род. 1956) — белорусский музыкант, преподаватель, блюзмен, лидер группы Al Narrator Orchestra.
 Цыганок, Анатолий Дмитриевич (род. 1946) — российский военный эксперт и писатель, профессор, полковник в отставке, член-корреспондент Академии военных наук.
 Цыганок, Василий Иванович (1911—1993) — комбайнёр Куйбышевской МТС Ростовской области, Герой Социалистического Труда.
 Цыганок, Виталий Антонович — украинский деятель спецслужб, заместитель председателя Службы безопасности Украины.
 Цыганок, Владислав Иванович (род. 1945) — советский и украинский гандбольный тренер, заслуженный тренер Украины.Также:
 Цыганок — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области России.

 Примечания